Hönigswald ist der Familienname folgender Personen:

 Henry M. Hoenigswald (1915–2003), deutsch-US-amerikanischer Linguist, geboren als Heinrich M. F. Hönigswald
 Nelly Hönigswald (1867–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin
 Richard Hönigswald (1875–1947), österreichisch-deutsch-US-amerikanischer Philosoph

Siehe auch
 Gabriele Schöpflich-Hoenigswald (1912–2001), deutsch-amerikanisch klassische Philologin; seit 1944 verheiratet mit Henry M. Hoenigswald